Discovery World (pretpark), een pretpark in Taiwan
Discovery World (televisiekanaal), een televisiekanaal van Discovery Networks